Рогош (болг. Рогош; польск. Rogosz) — многозначный термин.

 Рогош — село в Пловдивской области Болгарии.

 Рогош, Андрей (1909—1969) — религиозный деятель.
 Рогош, Юзеф Атанасий (1844—1896) — польский поэт и писатель.